Marianne Victoria van Bourbon (Madrid, 31 maart 1718 – Lissabon, 15 januari 1781) (Portugees: Mariana Vitoria, Spaans: Mariana Victoria) was de oudste dochter van koning Filips V van Spanje en diens vrouw koningin Elizabeth Farnese. Marianne was koningin van Portugal en van de Algarve.

Als kind werd ze verloofd met Lodewijk XV van Frankrijk, en verbleef een tijd aan het Franse hof, maar de verloving werd verbroken - ze was veel jonger dan de koning, nog een kind, en de regering wenste snel een troonopvolger - en ze moest terugkeren naar Spanje. Daarna werd ze uitgehuwelijkt aan de toekomstige koning van Portugal, Jozef I. Ze trouwde met Jozef op 19 januari 1729. Zij werd regentes toen haar man in 1774 onbekwaam werd geacht om te regeren. Ze was regentes van Portugal tot aan de dood van haar man, koning Jozef op 24 februari 1777. Jozef werd opgevolgd door hun oudste dochter, Maria, die koningin werd als Maria I.

Het huwelijk met koning Jozef bracht alleen maar dochters:

 Maria Francisca (17 december 1734 - 20 maart 1816), koningin van Portugal; huwde met Peter III van Portugal.
 Mariana Francisca (7 oktober 1736 - 16 mei 1813).
 Maria Doroteia (21 september 1739 - 14 januari 1771).
 Maria Benedita (25 juli 1746 - 18 augustus 1829), trouwde met Jozef Frans van Portugal, prins van Brazilië.

Koningin Marianne stierf op 15 januari 1781 op 63-jarige leeftijd.

Voorouders

Huis Bourbon (Spanje)
Partner van de koning van Portugal
Bourbon, M